Park Cultury (, trad.: Parque da cultura) — nome das estações de metro em diferentes cidades da Rússia. «Parque da Cultura e Relaxamento» na URSS era um nome comum para os maiores parques configurar em um espaço comum, com diversas instalações de lazer e esporte, além de palcos para shows e outros eventos culturais. Respectivamente, estações de metrô com o nome «Park Cultury» estão localizados perto das entradas para os parques.

Rússia 
 Estação Park Cultury — Metro de Moscovo, em Moscovo.
 Estação Park Cultury — Metro de Níjni Novgorod, em Níjni Novgorod.

Ver também
«Parques da cultura» que foram criadas na URSS no final de 1940-s para comemorar a vitória na Grande Guerra Patriótica, tenho outro nome especial,  (trad.: Parque da Vitória). Há também várias estações de metro que leva esse nome específico:
 Park Pobedy (mêtro)

Desambiguação